Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 

Devetaa sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 25. septembra 2013. do 14. maja 2014. godine. Na kraju ove se Džin Triplhorn je napustila glavnu postavu. U 14. epizodi Emili Prentis se vratila da bi pomogla timu u pronalaženju Džej-Džej koja je nestala.

Uloge

Glavne 
 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Džin Triplhorn kao dr. Aleks Blejk
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizodne 
 Pejdžet Bruster kao Emili Prentis (Epizoda 14)

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2013.
Сезоне телевизијских серија 2014.